Pupilla syngenes är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1890.  Pupilla syngenes ingår i släktet Pupilla och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
syngenes